est un genre éteint et fossile de synapside Caseidae ayant vécu à la fin du Permien inférieur (Kungurien) dans ce qui est aujourd’hui le Texas aux États-Unis. L'espèce type est  et, en 2022, ce genre est resté monotypique.

Présentation 
Ce genre monospécifique fut décrit en 1910 sous le nom de Trispondylus texensis, mais le terme générique s’est avéré préoccupé et a été remplacé en 1913 par Trichasaurus. Il n’est connu que par un squelette postcrânien partiel. En raison de la nature fragmentaire du spécimen, sa position systématique au sein des synapsides basaux est incertaine, l’animal étant classé alternativement à plusieurs reprises parmi les Caseidae ou les Edaphosauridae. La cladistique moderne suggère toutefois un placement parmi les Caseidae.

Découverte
L’holotype de Trichasaurus fut découvert au début du  par le paléontologue Paul Miller sur le site de Craddock's Ranch en étroite association avec les restes de l’amphibien Acheloma. Les éléments découverts se composent d’un humérus, d’un radius, d’un ulna presque complet, plusieurs os du carpe et des phalanges, un bassin dépourvu d’une partie de l’ischion et du pubis, d’un fémur, et d’une série plus ou moins articulée de dix-neuf vertèbres : neuf dorsales, deux lombaires, trois sacrées et cinq caudales. Un tibia et un ptérygoïde portant des dents sont également mentionnés par Romer et Price. Le ptérygoïde s’est toutefois révélé appartenir à un Captorhinidae. Les éléments connus du squelette de Trichasaurus montrent peu de caractères distinctifs. Selon Romer et Price, la surface des os n’est pas très bien conservée et de nombreux détails sont obscurs. L’humérus semble dépourvu du foramen ectépicondylien et l’ilion montre une faible expansion de sa bordure antérieure. Aucune des épines neurales des vertèbres retrouvées n’est complète mais il n’y a aucun élément suggérant qu'elles étaient allongées. Le poids de l’animal est estimé à une trentaine de kilos.

Répartition géographique et stratigraphique
Trichasaurus fut découvert dans la partie médiane de la Formation d’Arroyo du Groupe de Clear Fork, dans le Comté de Baylor au Texas. Des faunes d’ammonoïdes trouvées dans des strates marines présentes à la base et au sommet du Groupe de Clear Fork indiquent que les trois formations (Arroyo, Vale, et Choza) qui le composent sont entièrement incluses dans l’étage Kungurien.

Phylogénie
L’incomplétude et le mauvais état de conservation du squelette de Trichasaurus expliquent les incertitudes sur sa classification. Tous les paléontologues s’accordent pour l’identifier comme un synapside basal (de grade pélycosauriens) mais sa position au sein de ces derniers diffère selon les auteurs. Durant le , Trichasaurus fut souvent classé parmi les Caseidae ou plus rarement parmi les Edaphosauridae. Cette dernière conclusion s’imposa en 1968 dans la monographie publiée par Olson. D’autres auteurs, comme Romer et Price en 1940, estimaient que l’absence de caractères diagnostiques ne permettait pas de l’attribuer à l’un ou à l’autre groupe. Une position suivie dans les années 1980 par Robert Reisz et Robert L. Carroll qui l’on classé comme un pélycosaure incertae sedis. La plupart des analyses phylogénétiques publiées depuis les années 2010 ont résolu Trichasaurus comme un caséidé. En 2012, l’analyse phylogénétique de Benson a restauré Trichasaurus parmi les Caseidae, le plaçant dans une position intermédiaire entre Casea broilii et Euromycter rutenus. À l’inverse, en 2015 Marco Romano et Umberto Nicosia le récupère comme un taxon extérieur aux Caseidae. En 2016, l’analyse phylogénétique réalisée par Neil Brocklehurst et des collègues trouve à nouveau Trichasaurus comme un caséidé positionné entre Casea broilii et une polytomie incluant Euromycter, Casea nicholsi et un clade incluant Ennatosaurus, Angelosaurus et Cotylorhynchus. En 2020, Berman et des collègues identifient également Trichasaurus comme un caséidé. Ces auteurs ont publié deux cladogrammes. Dans le premier, Trichasaurus forme une polytomie avec Casea broilii, Oromycter, Casea nicholsi, Euromycter et un clade de Caseidae restant. Dans le second cladogramme, Trichasaurus forme une polytomie avec Oromycter et un clade de Caseidae restant.
  
Ci-dessous, le cladogramme des Caseasauria publié par Benson en 2012.

Ci-dessous, l’analyse phylogénétique des caséasaures publiée par Neil Brocklehurst et des collègues en 2016.
 

Ci-dessous, les deux cladogrammes des Caseidae publié par Berman et des collègues en 2020.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Caseasauria
Genre de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1913